Ievgueni Valeriévitch Pomazan (en ) est un footballeur russe, né le  à Angren (RSSO aujourd'hui Ouzbékistan), jouant au poste de gardien de but pour le Tchaïka Pestchanokopskoïe.

Biographie 
Il commence sa carrière avant 2006 en jouant dans l'équipe junior du FC Kuban.

En 2006, il promu en équipe première mais ne fait aucune apparition. Le , il joue un seul match pour Kuban lors des 1/16 de finale de la Coupe de Russie.

Le 24 juillet, il est prêté au CSKA Moscou. Pour ses débuts avec le CSKA il gagne le match à domicile contre le club de Krylia Sovetov par 4 buts à 2.

Au début de 2010, il est prêté au FK Oural Iekaterinbourg. Puis il est de nouveau prêté, au Spartak Naltchik, puis à l'Anji Makhatchkala en 2011.

Palmarès 
 Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans 2006 avec l'équipe de Russie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Angren
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance en janvier 1989
Footballeur russe
Gardien de but du CSKA Moscou (football)
Gardien de but au football
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du Spartak Naltchik
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur du FK Dinamo Minsk